Інтерференція (фізика) — зміна в характері звукових, теплових, світлових і електричних явищ, пояснювана коливальним рухом: у першому випадку частинок звучного тіла, в інших трьох — коливанням.
 Інтерференція світла — частинний випадок інтерференції для видимої області електромагнітного спектра;
 Інтерференція полів напруг — у фізиці кристалів; див. також Мартенситне перетворення;
 Інтерференція сигналів, або Завади — в зв'язку — все, що змінює або пошкоджує інформацію, що переноситься сигналами від передавача за допомоги каналу зв'язку до приймача (наприклад, сонячна інтерференція в супутниковому зв'язку);

 Інтерференція (лінгвістика) — наслідок впливу однієї мови на іншу.

 Інтерференція (психологія) — взаємні придущення психологічних процесів, що одночасно відбуваються; обумовлюється обмеженим об'ємом уваги, що розподіляється;

 Інтерференція (біологія):
 Інтерференція (ботаніка) — варіант конкуренції; несприятливі взаємодії, що виникають за наявності близьких сусідів того самого або близьких видів;
 Інтерференція (зоологія) — пригнічення або знищення тварин тваринами свого ж виду;
 Інтерференція (генетика) — подавлення кросинговера на сусідніх із точками, де вже відбувся обмін, ділянках; на практиці означає пониження частоти подвійних кросинговерів у порівнянні з теоретичним значенням.
 РНК інтерференція — система контролю активності генів еукаріотичних клітин, що здійснюється за допомогою коротких молекул рибонуклеїнової кислоти. 

 Інтерференція свердловин — взаємодія працюючих нафтових, газових або водних свердловин, що просвердлені з поверхні до одного й того самого продуктивного пласту або до різних, але гідродинамічно пов'язаних один з одним пластів; закони інтерференції свердловин вивчає окрема наука про фільтрацію — підземна газогідродинамика.